Giovanni Zucchi – canottiere italiano

Giovanni Zucchi – calciatore italiano